Pułki artylerii górskiej Wojska Polskiego II RP noszące numer 1:

 1 Pułk Artylerii Górskiej – sformowany w XI 1918 w Nowym Targu, połączony z 2 Pułkiem Artylerii Górskiej utworzył w VI 1919 6 Pułk Artylerii Polowej
 1 Pułk Artylerii Górskiej – utworzony 12 VII 1919 z przemianowania 3 Pułku Artylerii Górskiej; rozformowany w 1927
 1 Pułk Artylerii Górskiej – utworzony w 1927 z przemianowania 2 Pułku Artylerii Górskiej; przeformowany w 1931 w 1 Pułk Artylerii Motorowej